Змагання зі стрільби з лука в особистій першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 року проходять з 5 по 12 серпня на Самбодромі. У змаганнях беруть участь 64 спортсмени. Як і інші три дисципліни, чоловіча особиста першість проходить у класичному різновиді лука, за правилами Світової федерації стрільби з лука, з відстані 70 метрів від мішені. Змагання розпочинаються з туру за місце, у якому кожен учасник вистрілює 72 стріли. На основі результатів цього раунду спортсмени розміщуються в сітці турніру на вибування. Така система вперше з'явилась 2012 року. Кожен матч складається з щонайбільше 5 сетів, у яких лучники вистрілюють по три стріли. Учасник з кращим результатом у кожному сеті отримує по два очки. Якщо очок у сетах порівну, то кожен спортсмен отримує по одному очку. Перший лучник, який здобуває 6 очок, — виграє матч. Якщо рахунок рівний 5-5 після 5 сетів, то учасники вистрілюють по одній тай-брейковій стрілі і перемагає той, хто влучає ближче до центру мішені.

Розклад змагань 
Час місцевий (UTC−3).

Рекорди 
Тур за місце — 72 стріли.
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Тур за місця

Турнірна сітка

Фінальний раунд

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Стрільба з лука на літніх Олімпійських іграх 2016